Mangel est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Laurent Mangel (né en 1981), coureur cycliste
 Marcel Mangel (1923-2007), nom de naissance du mime Marcel Marceau

Divers 
 Mangel, une ville de la trilogie The Mangel Trilogy de l'auteur britannique Charlie Williams

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien